Мошинський — слов'янське прізвище.

Відомі носії:
 Август Мошинський (1731—1786) — польський державний та громадський діяч, масон. Архітектор, колекціонер, економіст. Граф.
 Адольф Мошинський (1843—1907) — хорватський дворянин, міський голова Загреба з 1892 по 1904 роки.
 Мошинський Вацлав Сигізмундович — український режисер.
 Мошинський Володимир Миколайович (1895—1988) — український живописець, учасник визвольних змагань 1917—1921 років.
 Мошинський Євген Іванович (1881—1925) — генерал-хорунжий Армії УНР.
 Ігнатій Павел Мошинський (1721—1793) — польський священник-єзуїт, професор, останній ректор Львівської єзуїтської колегії перед її закриттям у 1773 році.